Medukallen ist der deutsche Name zweier ostpreußischer Orte, die im Gebiet der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland liegen:
 Medukallen, Kirchspiel Grünheide, 1938–1946 Honigberg, Kreis Insterburg, seit 1946: Wischnjowoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk
 Medukallen, Kirchspiel Pelleningken, 1938–1946 Rehwiese, Kreis Insterburg: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk